Vor Frue Kilde har flere betydninger:

 Vor Frue Kilde (Haverslev Sogn)
 Vor Frue Kilde (Lerup Sogn)